Merkur lahko označuje:
 Merkur (planet), Soncu najbližji planet Osončja
 Merkur (mitologija), bog trgovine v rimski mitologiji
 Merkur d.d., slovensko trgovsko podjetje

Glej tudi 
 Mercury

Zunanje povezave